Alperton (gebied)
 Alperton (metrostation) 
 Alp (motorfiets)